Arabesque se poate referi la:

Artă 
 Arabesque (artă islamică)
 Arabesque (artă europeană)

Balet 
 Arabesque (poziție în balet)

Muzică
 Arabesque (fostă trupă germană de succes în anii '80)
 Arabesque (muzică clasică)
 Arabesque (muzică turcească)
 Arabesque (rapper) (n. 1981), artist hip hop canadian

Televiziune și film 
 Arabesque (film din 1966), un thriller din 1966
 Arabesque (film din 2005), un film porno din 2005
 Arabesque TV, un canal TV

Altele
 Arabesque (companie), o companie din România